Ramsele kyrka kan syfta på:

 Ramsele gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Sollefteå kommun 1200-talet–
 Ramsele nya kyrka – en kyrkobyggnad i Sollefteå kommun 1858–